Yellow Submarine steht für:

 Yellow Submarine, Album der Beatles (1969)
 Yellow Submarine (Lied), Titellied des Beatles-Albums (1966)
 Yellow Submarine (Film), britisch-amerikanischer Zeichentrickfilm von George Dunning (1968)
 Yellow Submarine (Club), Diskothek in München